Sohan Ramlochum mauritiusi nemzetközi labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása

Labdarúgó-játékvezetőként

Nemzeti játékvezetés 
Pályafutása során hazája legfelső szintű labdarúgó-bajnokságának játékvezetője lett.

Nemzetközi játékvezetés 
A Mauritiusi labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) bíróinak keretébe. Több nemzetek közötti válogatott- és klubmérkőzést vezetett.

Afrika Kupa 
Líbia rendezte a 13., az 1982-es afrikai nemzetek kupája labdarúgó tornát, ahol az Afrikai Labdarúgó-szövetség (CAF) jelen lévő Játékvezető Bizottsága (JB) szakmai munkájának elismeréseként megbízta, a Ghána–Líbia (1:1) döntő találkozó irányításával. Vezetett mérkőzéseinek száma: 1

Vezetett döntőinek száma: 1

Források 
 https://web.archive.org/web/20160131115527/http://footunisie.tripod.com/palmares2.htm
 http://www.africafoot.com/can2006/palmares-tableaux.html 

Mauritiusi labdarúgó-játékvezetők